Кона́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Брив-ла-Гайард-Сюд-Эст. Округ коммуны — Брив-ла-Гайард.

Код INSEE коммуны — 19063.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Лиможа, в 21 км к юго-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2858 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 1920 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1411 были экономически активными, 509 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 1411 активных работали 1333 человека (706 мужчин и 627 женщин), безработных было 78 (29 мужчин и 49 женщин). Среди 509 неактивных 192 человека были учениками или студентами, 197 — пенсионерами, 120 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Конак (XVI век). Памятник истории с 1987 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез